A MetaReciclagem é uma rede organizada, a partir de filosofia com mesmo nome, que atua no desenvolvimento de ações de apropriação e desconstrução de tecnologia, de maneira descentralizada e aberta, propondo uma transformação social.

História
Criado em 2002, dentro do Projeto Metá:Fora. Ao fim daquele ano, foi negociada uma parceria com a ONG Agente Cidadão, que ofereceu logística e um espaço para o armazenamento e triagem de computadores doados, que eram consertados e distribuídos para a criação de laboratórios de informática em projetos sociais.

A repercussão da MetaReciclagem teve início em 2005 onde recebeu menção honrosa no Prêmio APC de Comunicações Betinho. No ano seguinte, 2006, também recebeu menção honrosa na categoria Comunidades Digitais, do prêmio Prix Ars Electronica. Em 2007, foi finalista no Prêmio APC Chris Nicol FOSS. Em 2009, foi contemplada com o Prêmio Ponto de Mídia Livre, do Ministério da Cultura.

Foi mencionado, no site da UNESCO, como referência em reapropriação tecnológica, e também como método chave para elaboração e implementação de projetos governamentais de larga escala como os Pontos de Cultura, Programa Cultura Viva e Casa Brasil.

Metodologia 
A rede recebe computadores e peças de artigos eletrônicos, que são usados para montar laboratórios de informática, onde são instalados programas de computador com licença livre, para ensinar a sociedade a aproveitar melhor a tecnologia, utilizando-a para diversos fins. É também estimulado o uso da internet para criar ambientes de circulação da informação, passando as experimentações dos projetos socialmente engajados.

MetaReciclagem é uma metodologia de perspectiva abrangente, um nome que algumas pessoas usam para definir e identificar uma maneira de lidar com a tecnologia, e que tem por objetivo a reapropriação tecnológica. Estruturalmente, aproxima-se mais de um movimento que surgiu de baixo para cima e que permanece aberto a quem quiser participar, sendo um conjunto emergente de pessoas e organizações. É por isso que a MetaReciclagem não tem sedes, mas esporos: laboratórios auto-geridos, totalmente adaptados e integrados às características locais, mas integrados em rede (hoje, existem esporos de MetaReciclagem em desenvolvimento em Belo Horizonte, Brasília, Teresina, Arraial d’Ajuda, Curitiba e diversas outras cidades). É uma invenção brasileira de inclusão digital
 e social que é exemplo para o mundo

Encontros da Rede 
A Rede MetaReciclagem realizou um grande encontro com seus participantes em Maio de 2012, na cidade de Ubatuba. Para discutir, entre outras, temas como: permacultura, biopunk, cidades de código-aberto, transparência e controle social, redes livres, meio ambiente e etc.

Ver também
 Reciclagem de computadores

Reciclagem
Ciência da computação
Inclusão digital